Real Time – album koncertowy brytyjskiego zespołu z nurtu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w 2007.

Lista utworów 
Album zawiera utwory:

CD 1 
 The Undercover Man – 8:29
 Scorched Earth – 10:05
 Refugees – 6:01
 Every Bloody Emperor – 7:36
 Lemmings – 13:20
 (In the) Black Room - 11:16
 Nutter Alert – 6:05
 Darkness – 7:20

CD 2 
 Masks – 6:47
 Childlike Faith in Childhood's End – 12:34
 The Sleepwalkers – 10:44
 Man-Erg – 11:36
 Killer – 9:55
 Wondering – 7:01

Utwory dodatkowe z edycji japońskiej 
Wersja japońska albumu zawiera cztery dodatkowe utwory:
 Pilgrims – 7:30 
 When She Comes – 8:08 
 Still Life – 7:51 
 Gibberish – 13:37

Twórcy 
Twórcami albumu są:
 Peter Hammill – śpiew, gitary, fortepian
 David Jackson – saksofon, flet
 Hugh Banton – organy
 Guy Evans – instrumenty perkusyjne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy Van der Graaf Generator
Albumy koncertowe